Il doppio del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Heinz Günthardt e Heinz Günthardt che hanno battuto in finale Givaldo Barbosa e João Soares 6-4, 3-6, 7-6.

Teste di serie 

 Tim Gullikson /  Butch Walts (quarti di finale)
 Sandy Mayer /  Ferdi Taygan (quarti di finale)

 Steve Meister /  Brian Teacher (quarti di finale)
 Heinz Günthardt /  Markus Günthardt (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swiss Open Gstaad 1984